Cseremhovo – település Oroszországban, az Amuri terület Ivanovkai járásában
 Cseremhovo – település Oroszországban, az Irkutszki területen